Legend (1985), een film uit 1985
 Legend (2015), een film uit 2015
 Legend (Bob Marley & The Wailers), een compilatiealbum uit 1984 van Bob Marley & The Wailers
 Legend (computerspel), een videospel uit 1994 voor de SNES
 Legend (metalband), een metalband
 Legend (progressieve-rockband), een band in het genre progressieve rock
 Legend (schip, 1915)
 Legend (Tangerine Dream), een studioalbum en de soundtrack van bovengenoemde film uit 1985
 Legend (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1995
 <legend> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen